Gerg ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Gerg (* 1975), deutsche Skirennläuferin
 Blasius Gerg (1927–2007), deutscher akademischer Bildhauer der Münchner Schule
 Christine Gerg (* 1977), deutsche Freestyle-Skierin
 Hilde Gerg (* 1975), deutsche Skirennläuferin
 Michaela Gerg (* 1965), deutsche Skirennläuferin